Sison, une municipalité des Philippines. 
 Sison un genre de plantes de la famille des Apiaceae.